Бург — від лат. Burgus («вежа»); аналогічно Турріс (лат. Turris = «вежа») та Піргос (грецьк. Πύργος = «вежа»). Саме слово *burg- походить від протогерм. *bergan-, что перекладається як «зберегти / укрити / захистити». Термін був запозичений римлянами у германців у II ст. н. е., і спочатку застосовувався на Дунайському лімесі в Паннонії. Бурги були важливою складовою інженерних рубежів, які створювалися римлянами на кордонах Імперії в останні століття її існування. Головними тактичними завданнями бургів були — охорона та захист; контроль та спостереження на сухопутних і берегових ділянках кордонів, а IV століття було часом їх масового будівництва. Зводили локальні оборонні комплекси й у приморських містах для захисту важливих гаваней. Продовжувалась практика будівництва бургів і в ранньовізантійську епоху — за імператора Юстиніана I Великого (527—565) та його наступників. У 535—560 pp. у складі Дунайського, Балканського та Странджанського оборонних лімесів, і в префектурі Іллірик (Західні Балкани), було зведено та відновлено не менше 439 фортець та бургів. Згодом (за доби Середньовіччя) термін "бург" став основою для позначення укріпленого міста, яка часто зустрічається у географічних назвах на території Німеччини, Австрії, Росії, а також Великої Британії, США Франції та ПАР.

Бург (Бітбург-Прюм) — громада в землі Рейнланд-Пфальц
 Бург (Дітмаршен) — громада в землі Шлезвіг-Гольштейн
 Бург (Магдебург) — місто в землі Саксонія-Ангальт
 Бург (Бернкастель-Віттліх) — громада в землі Рейнланд-Пфальц
 Бург (Шпреевальд) — громада в землі Бранденбург

Бург (Ааргау) — громада в Швейцарії в кантоні Ааргау
 Бург-ім-Ляйменталь — громада в кантоні Базель-Ланд

Міста з закінченням -бург 
Від назв укріплень надалі отримували свої назви міста.
 Аугсбург (ФРН)
 Вольфсбург (ФРН)
 Гамбург (ФРН)
 Дуйсбург (ФРН)
 Єкатеринбург (Росія)
 Зальцбург (Австрія)
 Йоганесбург (ПАР)
 Люксембург (Люксембург)
 Оренбург (Росія)
 Пітсбург (США)
 Регенсбург (ФРН)
 Санкт-Петербург (Росія)
 Страсбург (Франція)
 Фрайбург (ФРН)
 Шліссельбург (Росія)
 Единбург (Велика Британія)

Персоналії 
 Авраам Бург ( 1955) — ізраїльський політик, письменник
 Моріс Бург ( 1939) — французький гобіст і музичний педагог
 Йоган Бург (1766–1835) — австрійський астроном

Примітки

Див. також 
 Бургграф